Massy (Essonne), municipi francès al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França) 
 Massy (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya) 
 Massy (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Alta Normandia) 
 Cantó de Massy-Est, cantó francès al districte de Palaiseau (departament d'Essonne)
 Cantó de Massy-Oest, cantó francès al districte de Palaiseau (departament d'Essonne) 
 Rugby Club Massy Essonne, club de rugbi a 15 a Massy (departament de l'Essonne)